Кобета () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Население — 124 человека (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Гвадалахары